Мойва:

 Мойва — морская рыба семейства корюшек.

 Мойва (приток Вишеры) — река в России, протекает в Пермском крае, Республике Коми.